Libeč bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:
 Libeč, Ortsteil von Maršovice, Okres Benešov
 Libeč (Trutnov), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov